Saint-Amant-de-Montmoreau
ook:
Saint-Amant-de-Boixe, Charente
Saint-Amant-de-Bonnieure, Charente
Saint-Amant-de-Nouère, Charente
Saint-Amant-Roche-Savine, Puy-de-Dôme
Saint-Amant-Tallende, Puy-de-Dôme

gemeenten met de naam Saint-Amand
gemeenten met de naam Saint-Amans